Jméno a příjmení Josef Novotný se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Josef Novotný (bezpartijní politik) (* 1949) – československý politik a bezpartijní poslanec v letech 1989 až 1990
 Josef Novotný (hejtman) (* 1952) – český politik a od roku 2008 hejtman Karlovarského kraje
 Josef Novotný (kameraman) – český kameraman, filmový a divadelní herec a hudebník
 Josef Novotný (knihkupec) (1881–1952) – český knihkupec a nakladatel
 Josef Novotný (kněz) – český římskokatolický kněz zemřelý v roce 1951 za záhadných okolností
 Josef Novotný (politik) (* 1952) – český politik, v letech 2002 až 2008 senátor a od roku 2010 poslanec
 Josef Novotný (poslanec KSČ) (1883–1952) – československý politik, poslanec za KSČ v letech 1929 až 1935
 Josef Novotný (poslanec Českého zemského sněmu) (1854–???) – český politik z Březnicka, okresní starosta, zemský poslanec

 Josef Novotný, používající pseudonym Josef Topolský (1872–1926) – český římskokatolický kněz, profesor morální teologie a spisovatel
 Josef Novotný zvaný Józa Novotný (1886–1966) – baptista, profesor náboženství v USA, redaktor náboženských časopisů a spisovatel

 Josef Alois Novotný (1918–2005) – český filmový scenárista, dramatik a loutkářský dramaturg
 Josef Cheth Novotný (1900–1967) – český prozaik, dramatik, publicista a překladatel
 Josef Ondřej Novotný (1776–1856) – český hudební skladatel a violoncellista
 Josef Otto Novotný, vlastním jménem Josef Antonín Novotný (1894–1971) – český novinář, spisovatel a překladatel
 Josef Raimund Novotný (1830–1878) – český stenograf, prozaik a překladatel
 Josef Novotný (restaurátor) – český malíř a restaurátor